Matcherna i grupp D i världsmästerskapet i futsal 2008 pågick från 1 till 9 oktober 2008.

Spanien mot Iran

Uruguay mot Libyen

Libyen mot Spanien

Tjeckien mot Uruguay

Spanien mot Tjeckien

Iran mot Libyen

Iran mot Uruguay

Tjeckien mot Libyen

Spanien mot Uruguay

Tjeckien mot Iran

Referenser 

Grupp D